E61 può riferirsi a:

Codici 
E61, codice ECO di alcune linee della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E61, da Villaco a Fiume